Аигаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 52,07 км². Население — 1451 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Касереса